Dłużek ist ein polnischer Ortsname:
 Dłużek (Jedwabno), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Dluszek, 1938 bis 1945 Hartigswalde, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Dłużek (Lubsko), Dorf im Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Dolzig, Kreis Sorau, Brandenburg